Pavlikeni (búlgaro:Павликени) é uma cidade da Bulgária, localizada no distrito de Veliko Tarnovo. A sua população era de 11,151 habitantes segundo o censo de 2010.

População